Folke Karlsson eller liknande namn kan syfta på:

 Folke Karlsson (Lejonbalk), (1262–1285 eller 1286), svensk lagman
 Folke Karlsson, (1907–1984), svensk konstnär född i Stockholm
 Folke Karlsson (1907–1988), svensk konstnär född i Nyköping
 Folke Karlsson (född 1949), svensk konstnär från Göteborg

Se även
 Carl Folke Carlsson, (1909–2009), svensk konstnär bosatt i Dals Långed